Тяжеловес:
 Тяжеловес — морской термин
 Тяжеловес (альбом) — студийный альбом рэпера Джамала из группы Триагрутрика
 Тяжеловес — спортсмен высшей весовой категории (свыше 97 кг.)
 Тяжеловес — устаревшее название голубого или бесцветного топаза.